Jméno a příjmení Alois Jaroš má více nositelů:

 Alois Jaroš (fotbalista) – český ligový fotbalista z 50. let 20. století
 Alois Jaroš (politik) – československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty v letech 1946–1948